Versus the World може значити:

 Versus the World (альбом Amon Amarth), 2002
 Versus the World (гурт)
 Versus the World (альбом Versus the World), 2005